American (engl.: ‚Amerikaner, amerikanisch‘) steht für:
 amerikanisch, in Bezug auf Vereinigte Staaten bzw. Amerika
 American (Käse), Schmelzkäsesorte
 American, Kurzbezeichnung für American Airlines

Fahrzeugbau:
 American Motors Inc., ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Amco (1917–1922)
 American Motor Company (New York), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American (1897–1898)
 American Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American (1899–1901)
 American Motor Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American (1902–1904)
 American Motors Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American (1906–1914)
 American Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American (1916–1920)
 Bessemer-American Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American (1917–1924)
 American Austin Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American Austin (1930–1934)
 American Bantam, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American Bantam (1938–1941)
 American Buckboard, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American Buckboard (1955)
 Smith & Mabley Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American CGV (1902–1903)
 American Custom & Component Cars, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American Custom & Component Cars (1982–1984)
 American Cyclecar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American Cyclecar (1914)
 De Dion-Bouton Motorette Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American De Dion (1900–1901)
 American Electric Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American Electric (1896–1902)
 Fiat Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American Fiat (1910–1918)
 American LaFrance, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American La France (1907–1914)
 American Locomotive Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American Locomotive Motor Car (1906–1908)
 Daimler Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American Mercedes (1905–1907)
 St. Louis Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American Mors (1906–1909)
 British Napier Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American Napier (1904–1912)
 American Automobile and Power Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American Populaire (1904–1905)
 American Power Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American Power (1899–1900)
 Amplex Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American Simplex (1906–1910)
 American Steam Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American Steam Car (1926–1942)
 American Steam Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American Steamer (1922–1924)
 Tri-Car Company of America, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American Tri-Car (1912)
 Automobile Company of America, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American Voiturette (1899)
 American Waltham Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen American Waltham (1898–1899)
 American Electric Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit den Markennamen (American) Argo, (American) Borland und (American) Broc (1914–1916)
 American Machine Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Commerce (1906–1908)
 American Locomotor Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Locomotor (1900–1901)
 American (Lokomotive), Dampflokomotiven mit der Achsformel 2’B
 American (Nutzfahrzeughersteller), mehrere US-Nutzfahrzeughersteller vor dem Zweiten Weltkrieg
 Rambler American, Automodell der Marke Rambler

Siehe auch:
 The American